Home ():

Группа 
 Home — британская прогрессив рок-группа.

Песня 
 «Home» — песня Бэйсхантера
 «Home» — песня канадского певца Майкла Бубле.
 «Home» — песня британской группы Public Image Ltd.
 «Home» — песня британской группы Depeche Mode.
 «Home» — песня канадской группы Three Days Grace.
 «Home» — песня израильского певца Коби Марими.
 «Home» — альбом британской группы Home.
 «Home» — альбом американской группы Dixie Chicks.
 «Home» — альбом американской группы Blue October.
 «Home» — альбом американской метал-группы Sevendust.

Разное 
 «Home» — шестнадцатый эпизод первого сезона американского музыкального телесериала «Хор».
Home (клавиша) — клавиша на клавиатуре.

См. также